Gonçalves kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Clara Gonçalves
 Cincinnato Rory Gonçalves

Robotskapade auktorsförkortningar